Моноклея (Monoclea) — рід маршанцієвих печіночників монотипової родини моноклеєві (Monocleaceae).
Рід містить два види.

Поширення 
Представники роду поширені в Новій Зеландії, Центральній і Південній Америці.

Класифікація 
Раніше рід Monoclea виділяли в окремий порядок Monocleales, проте молекулярні дослідження кінця XX століття підтвердили приналежність роду Monoclea і родини Monocleaceae до порядку Marchantiales.

Види 
 Monoclea forsteri
 Monoclea gottschei

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Villarreal et al. 2015, що показує родинні зв'язки моноклеї з іншими членами порядку

Примітки 

Печіночники
Роди рослин